

Населені пункти та їхні частини
 Тадзін — село в гміні Любане Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Тадзін — село в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Тадзін — село в гміні Жґув Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Тадзін — частина села Пшимяркі в гміні Уршулін Володавського повіту Люблінського воєводства
 Тадзін — лісова осада в гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства

Примітки